Кит Кэмпбелл (; ) — британский клеточный , ключевой участник команды, осуществившей клонирование овечки Долли. Сотрудник Рослинского института в Эдинбурге, профессор Ноттингемского университета. Лауреат премии Шао (2008).

Родился в семье шотландца и англичанки.
Окончил  Лондонского университета (бакалавр микробиологии, 1978). Затем работал в Южном Йемене и Западном Сассексе.
Над докторской занимался с 1980 года в Институте Марии Кюри в Окстеде, а в 1983 году перешёл в Сассексский университет, получил степень доктора философии (DPhil) в 1986 году. Являлся постдоком в университетах Эдинбурга и Данди, а в 1991 году поступил в Рослинский институт, где работал до 1997 года, когда возглавил отдел эмбриологии в выделившейся ранее из этого же института компании , в которой работал до 1999 года.

С 1999 года преподавал в Ноттингемском университете.
Активно выступал перед общественностью.
После смерти остались жена и две дочери.
Отмечен IETS Pioneer Award (2015, посмертно).

Литература 
 https://www.britannica.com/biography/Keith-Campbell
 Embryo Project Encyclopedia
 https://www.theguardian.com/science/2012/oct/16/keith-campbell
 https://www.iets.org/pdf/awards/2015PioneerCampbellCitation.pdf

Доктора философии
Лауреаты премии Шао
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона